Соревнования по лёгкой атлетике на играх Содружества 2018 года прошли с 8 по 15 апреля. Были разыграны 46 комплектов наград (23 мужчин и 23 у женщин), а также 12 комплектов в паралимпийских дисциплинах.

Медали

Общий зачёт

Мужчины

Паралимпийский спорт

Женщины

Паралимпийский спорт

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте

 
Соревнования на Играх Содружества 2018